Izutsu steht für:
 das Nō-Drama Izutsu (Nō)
 das Izutsu-beya, einen Ringerstall (heya) im japanischen Sumō

Izutsu ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuyuki Izutsu (* 1952), japanischer Regisseur
 Rikuya Izutsu (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Toshihiko Izutsu (1914–1993), japanischer Islamwissenschaftler und Philosoph